Barbara Jagiellonka (1478–1534) córka Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki
 Barbara Jagiellonka (1571–po 1615), alias Barbara Woroniecka,  najprawdopodobniej nieślubna córka króla polskiego Zygmunta II Augusta i jego metresy Barbary Gizanki